Ludwigshöhe kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Ludwigshöhe (bergstopp), Valais,

Tyskland 

 Villa Ludwigshöhe, Rheinland-Pfalz, 
 Ludwigshöhe, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, 
 Ludwigshöhe (Darmstadt) – ett berg i Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,